Мировое () — посёлок, Мировский сельский совет, Никопольский район,
Днепропетровская область, Украина.

Является административным центром Мировского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Весёлая Фёдоровка, Настасовка и Топила. Код КОАТУУ — 1225485501.

География 
Посёлок Мировое находится на левом берегу реки Томаковка, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположен пгт Томаковка, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Настасовка, на противоположном берегу — село Топила.

По посёлку протекает пересыхающий ручей с запрудой. Через посёлок проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станция Мировая.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1028 человек .

Известные люди 
В селе родился Дубовик, Иван Тихонович (1942—2015) — Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер Украины, Почетный гражданин Никополя.

История 
 Село возникло в первой половине XVIII века на месте запорожского зимовника.
 До 1921 года было частью село Томаковка.

На территории Украины 2 населённых пункта с названием Мировое.

Экономика 
 Элеватор.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.

Достопримечательности 
 Кромлех – культовое сооружение III-начало II тыс. до н.э.

Примечания

Ссылки